

Geografia
Stati Uniti d'America
 Wynne – capoluogo della contea di Cross (Arkansas)

Personaggi fittizi
 Wynne – personaggio della serie Dragon Age

Persone
 Anthony Wynne – medico e scrittore inglese
 Arthur Wynne – enigmista britannico
 Arthur Wynne – generale britannico
 Dana Wynne – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Emanuel Wynne – pirata francese
 Giustiniana Wynne – scrittrice italiana
 Ian Wynne – canoista britannico
 Marvell Wynne – calciatore statunitense
 Michael Wynne – manager statunitense
 Robert John Wynne – politico statunitense